Slohokej Liga 2009/2010 var den första gången som Slohokej Liga spelades. Ligan bestod av 10 lag, varav sex från Slovenien, två lag från Kroatien samt ett lag vardera från Österrike och Serbien, som totalt spelade 27 omgångar i grundserien. De åtta främsta gick vidare till slutspel. Många lag i ligan var farmarlag till lag i EBEL.

Grundserien

Slutspel

Kvartsfinal
Triglav Kranj – HK Slavija Ljubljana 2–0 i matcher
Partizan – Olimpija Ljubljana 2–0 i matcher
Mladi Jesenice – Medveščak II 2–0 i matcher
Maribor – Bled 2–0 i matcher

Semifinal
Triglav Kranj – Partizan 0–2 i matcher
Mladi Jesenice – Maribor 0–2 i matcher

Final
Partizan – Maribor 0–2 i matcher

Källor 

Säsonger av Slohokej Liga
2009 i Österrike
2010 i Österrike
2009 i Slovenien
2010 i Slovenien
2009 i Serbien
2010 i Serbien
2009 i Kroatien
2010 i Kroatien